Namaste hace referencia a varios artículos:

Sánscrito
Námaste, expresión de saludo (y el propio gesto de saludo) originaria de la India.

Cine y televisión
 Namaste (Lost), episodio de la serie estadounidense de ciencia ficción Lost;
 Salaam Namaste (2005), película de Bollywood;
 Namastey London (2007), película de Bollywood;
 «Namaste» (2020), el cuarto episodio de la quinta temporada de Better Call Saul.

Música
 «Namasté», canción del álbum Check your head, de la banda Beastie Boys;
 «Namasté», canción del álbum Id, de la banda Veil of Maya;

Economía
 Fundación Namasté, organización de microcrédito sin fines de lucro con sede en San Francisco (California);
 NamasteDirect, proyecto de la fundación Namasté;

Lugares
 Namasté, escuela pública en Chicago (Estados Unidos);
 Namaste Retreat Center, antiguo centro de retiros espirituales que formaba parte del Living Enrichment Center;
 Namaste (Centro de Meditações e Terapias Bioenergéticas), centro de meditación en Porto Alegre (Brasil).
 Nămaş, una de las 35 aldeas del municipio de Bistra del distrito de Alba (Rumania).

Además
 Namaste (revista), revista española de ecología y naturismo, fundada en 2003;
 Namaste Sada Vatsale, oración en sánscrito de la organización paramilitar de derechas Rastriya Swayamsevak Sangh;

Palabras en sánscrito